Eriyadhoo est un nom propre qui peut désigner :
 Eriyadhoo, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives ;
 Eriyadhoo, une île de la subdivision de Shaviyani aux Maldives.